Jakobsbergs gårds vänner har varit en sammanslutning av enskilda medlemmar och medlemsföreningar, vilka har som syfte att bevara Jakobsbergs gård i Bredäng samt att främja allmänhetens tillgång till gården. Jacob Graver har givit namn till gården.
Föreningen är för närvarande slumrande men fortsatt juridisk person. Då medlemsstocken under senare år valt att prioritera egna verksamheter, har föreningens styrelse valt att rekommendera medlemmarna att bli medlemmar i huvudföreningen - Jakobsbergs gård.
Stadgarna i 'moderföreningen' har anpassats till att medge medlemskap, utan rösträtt. Vänföreningen är fortsatt passiv partner.

Externa länkar
 Föreningen Jakobsbergs gård

Föreningar i Sverige